Joseph Clark peut désigner :
 Charles Joseph Clark (1939-), plus connu sous le nom Joe Clark, homme politique canadien ;
 Joseph Clark (1861-1956), joueur de tennis américain.